Kunstgalerij "Ioan Sima", Zalău, Roemenië
Ioan Sima (burgemeester, Cărpiniș), Roemenië
Ioan Sima (burgemeester, Victor Vlad Delamarina), Roemenië